Ministerio del Interior de España puede referirse a:
 el Ministerio del Interior, uno de los actuales departamentos del Gobierno español;
 el Ministerio de Justicia e Interior, departamento ministerial entre 1994 y 1996;
 el Ministerio del Interior, departamento ministerial entre 1977 y 1994.

Ministerios del Interior de España